Club Deportivo Guadalajara, club de futbol mexicà.
 Club Deportivo Guadalajara (Espanya), club de futbol espanyol.